Хорунжий надворный (дворный) литовский (, ) — государственная должность в Великом княжестве Литовском, заместитель хорунжего великого литовского. Должность возникла во время правления великого князя Александра в 1501 году, официально утверждена при великом князе Сигизмунде II Августе.

Из всех хорунжих надворных двое были ошибочно назначены: 26 августа 1702 года должность по ошибке досталась Казимиру Гружевскому, 13 мая 1710 года — Михаилу Яну Тизенгавзу.

Список хорунжих

Литература 
 Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 3 т. / рэд. Г. П. Пашкоў і інш. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2005. — 788 с.: іл. ISBN 985-11-0378-0.
 Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku, oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba, Kórnik 1994.
 Wolff J. Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego: 1385—1795. — Kraków, 1885.
 Żychliński T. Złota księga szlachty polskiej. T. 1—31. — Poznań, 1879—1908.

Должностные лица Великого княжества Литовского
Должностные лица Речи Посполитой